Prichard peut faire référence à :

Personnalités 

 Bruce Prichard (1963- ), lutteur américain,
  (1904–1980), poète et romancier,
 David Earl Prichard  (1963-1990), musicien américain, membre du groupe Armored Saint;
  (1931–2015), peintre,
  (1871–1947), philosophe anglais,
 James Cowles Prichard (1786–1848), médecin et ethnologue anglais,
  (1817–1886), architecte,
 Katharine Susannah Prichard (1883–1969), écrivaine et femme politique australien,
  (1965- ), joueur de cricket anglais,
  (1949- ), avocat, économiste et académicien canadien,
  (1811–1887), musicien,
  (1808–1847), psychiatre anglais,
 Tom Prichard, lutteur américain,
  (1892–1949), militaire américain,

Places 
 Prichard (Alabama), ville,
 , communauté non-organisée,
 , communauté non-organisée,
 , territoire non-organisé,
 , un cours d'eau de l'Idaho.

Autres 
 , deux maisons inscrites sur le registre américain des lieux historiques nationaux.

Voir aussi 
 
  (1876–1922), explorateur et aventurier britannique.